

Cinema 
 Rejuvenation – cortometraggio del 1912 diretto da George Nichols

Musica 
 Rejuvenation – album dei The Meters del 1974
 Rejuvenation – album di Abstract Rude del 2009
 Rejuvenation – album di Juvenile del 2012